Hälla kan syfta på:

 Hälla, Leksands kommun – en by i Leksands socken.
 Hälla, Åsele – en by i Åsele kommun.
 Hälla, Västerås – en stadsdel i Västerås
Hälla (naturreservat) – naturreservat i Malung-Sälens kommun
Hälla (landområde) – en typ av ö